

Astronomia
 5070 Arai – asteroide della fascia principale

Aziende
Arai Helmet – azienda giapponese produttrice di caschi

Geografia
Arai – cittadina soppressa giapponese del distretto di Hamana
Arai – fiume della Sardegna

Persone
Masaru Arai – astronomo giapponese
Nobuo Arai – nuotatore giapponese
Satomi Arai – doppiatrice giapponese
Shigeo Arai – nuotatore giapponese

Altro
Arai – stazione della metropolitana di Sendai, in Giappone
Arai – dee della vendetta